Ophiarthrum är ett släkte av ormstjärnor. Ophiarthrum ingår i familjen Ophiocomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormstjärnor
Ophiarthrum